Zločinački umovi () je američka kriminalistička televizijska serija koja prati rad JAP-a, tj FBI-eve Jedinice za analizu ponašanja (), čije je središte u Kvantiku (Virdžinija). Serija se razlikuje od drugih serija slične vrste po tome što se više fokusira na kriminalca nego na sam zločin. Seriju režira „The Mark Gordon Company“ u asocijaciji sa „CBS Television Studios“ i „ABC Studios“. Originalni naziv bio je „Quantico“ i pilot-epizoda snimljena je u Vankuveru.

Opis 
Četvrta sezona serije Zločinački umovi je emitovana na kanalu CBS od 24. septembra 2008. do 20. maja 2009. U toku sezone Dženifer Džaro se porodila i rodila sina, kome je dala ime Henri. U stvarnosti Andrea Džoj Kuk je bila trudna sa prvim detetom. Henrija je kasnije igrao sin Andree Džoj Kuk Maki Andersen.

Uloge 

 Džo Mantenja kaod Dejvid Rosi
 Padžet Bruster kao Emili Prentis
 Šemar Mur kao Derek Morgan
 Metju Grej Gubler kao Spenser Rid
 Andrea Džoj Kuk kao Dženifer Džaro
 Kersten Vangsnes kao Penelopi Garsija
 Tomas Gibson kao Aron Hočner

Epizode

Spoljašnje veze 

Злочиначки умови
Сезоне телевизијских серија 2008.
Сезоне телевизијских серија 2009.